Canadas kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i Canada. Det administreres af forbundet Canadian Soccer Association og trænes per 27. juni 2018 af danske Kenneth Heiner-Møller, efter at John Herdman blev ansat som herrelandstræner i samme forbund.

Holdet spillede sin første kamp i 1986 og er ganske populært i Canada. Dets bedste resultat ved en VM-slutrunde var en fjerdeplads i 2003 efter et nederlag i bronzekampen til ærkerivalerne fra . Canadierne vandt til gengæld CONCACAF Women's Gold Cup i 1998.

Statistik

Olympiske lege

CONCACAF Championship

Pan American Games

Aktuel trup 
Følgende 22 spillere, blev indkaldt til den endelige trup til Sommer-OL 2021 i Tokyo.

Spillerstatistik 
Markeret spiller der er pt. aktive.

Flest kampe

Flest mål

Referencer 

Kvindefodboldlandshold
Kvindefodboldlandshold